Усадьба Литвиново

 Усадьба Литвиново (Наро-Фоминский район) — в деревне Литвиново Наро-Фоминском районе Московской области;
 Усадьба Литвиново (Щёлково) — в посёлке Литвиново в Щёлковском районе Московской области.